

Топоніми 
Ятійо (Ібаракі)
Ятійо (Тіба)
Ятійо (Хіросіма)